Keutschach ist der Name folgender Orte:
 Keutschach am See, eine Gemeinde im Bezirk Klagenfurt-Land in Kärnten

Keutschach ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Ernst von Keutschach (1710–1773), Maler
 Leonhard von Keutschach (* um 1442; † 1519), von 1495 bis 1519 Erzbischof von Salzburg

Siehe auch:
 Keutschacher See